Джей-лига 2010 Дивизион 2 — 39-й сезон второй по значимости футбольной лиги и 12-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 6 марта и завершился 4 декабря 2010 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2010 
Следующие клубы вышли в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Китакюсю

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Касива Рейсол
 Оита Тринита
 Итихара Тиба

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2010 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Вегалта Сэндай
 Сересо Осака
 Сёнан Бельмаре

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2010
Спорт в Японии в 2010 году